Крстарица може бити:

 Крстарица, ратни брод
 Бојна крстарица
 Оклопна крстарица
 Заштићена крстарица
 Лака крстарица
 Тешка крстарица
 Крстарица (интернет), интернет претраживач